Saham steht für:

 Saham (Oman), eine Ortschaft und Wilaya im Oman
 Saham (Wenunuc), eine Aldeia in Wenunuc, Osttimor